Бурдята — деревня в Зуевском районе Кировской области в составе Соколовского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 11 километров на юг от районного центра города Зуевка.

История 
Известна с 1764 года, когда в ней учтено было 30 жителей. В 1873 году учтено было дворов 11 и жителей 86, в 1905 — 18 и 138, в 1926 — 25 и 163, в 1950 — 25 и 78 соответственно. В 1989 году отмечено 11 жителей.

Население 
Постоянное население составляло 8 человек (русские 62 %, ингуши 38 %) в 2002 году, 10 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Зуевского района